Фішер — від  або  — означає рибалка.

Персоналії

А 
 Адам Фішер (; 1889—1943) — польський етнограф.
 Айла Фішер (;  1976) — австралійська акторка та автор.
 Аллан Фішер (; 1895—1976) — економіст з Нової Зеландії.
 Анні Фішер (; 1914—1995) — угорська піаністка єврейського походження.
 Анна Лі Фішер (;  1949) — астронавт США.
 Арія Фішер (;  1999) — ватерполістка США, олімпійська чемпіонка (2016).

Б 
 Бірґіт Фішер (;  1962) — німецька веслувальниця, восьмиразова олімпійська чемпіонка.

В 
 Віктор Фішер (;  1994) — данський футболіст, нападник.
 Вольфганг Фішер (; 1888—1943) — німецький воєначальник, генерал танкових військ вермахту.

Г 
 Гайнц Фішер:
 Гайнц Фішер (;  1938) — австрійський державний і політичний діяч, федеральний президент Австрії з 8 липня 2004 року по 8 липня 2016 року.
 Гайнц Фішер (; 1904—1970) — німецький офіцер-підводник, фрегаттен-капітан крігсмаріне.
 Ганс Фішер (; 1881—1945) — німецький хімік-органік і біохімік, лауреат Нобелівської премії 1930 року
 Гейл Фішер (; 1935—2000) — американська телевізійна акторка, лауреатка премій Золотий глобус (1971, 1973) і Еммі (1970).
 Гелен Фішер (;  1945) — американський антрополог, дослідниця людської поведінки, авторка методик самовдосконалення.
 Герман Еміль Фішер (; 1852—1919)  — німецький хімік, лауреат Нобелівської премії 1902 року.
 Гуго Антон Фішер (; 1854—1916)  — американський художник-пейзажист.

Д 
 Давид Фішер ( 1928) — український скульптор.
 Данк Фішер (;  1927) — канадський хокеїст.
 Деб Фішер (;  1951) — американський політик.
 Дерек Фішер (;  1974) — американський баскетболіст, захисник.
 Дженна Фішер (;  1974) — американська актриса кіно і телебачення, продюсерка.
 Джордж Фішер (;  1969) — вокаліст американської дез-метал-групи Cannibal Corpse.
 Фішер Дмитро Вільгельмович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дональд Фішер (; 1928—2009) — американський підприємець і філантроп, засновник світової мережі магазинів одягу Gap

Е 
 Ебергард Фішер (; 1893—1962) — німецький офіцер, генерал-майор люфтваффе.
 Едді Фішер (; 1928—2010) — американський співак та актор.
 Едмонд Фішер ( 1920—2021) — швейцарський американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1992 року.
 Ендрю Фішер (; 1862—1928) — австралійський політичний діяч, п'ятий Прем'єр-міністр Австралії
 Ернст Фішер:
 Ернст Отто Фішер (; 1918—2007) — німецький хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії за 1973 рік.
 Ернст Фішер (; 1921—?) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.

Є 

 Єнс Фішер (;  1946) — шведський кінооператор, молодший син Гуннара Фішера.

Ї 
 Їржі Фішер (;  1980) — чеський хокеїст.

Й 
 Йосеф Арієль (Фішер) (, уроджений — Йосиф Аронович Фішер; 1893—1964) — ізраїльський політичний діяч і дипломат
 Йосип Залманович Фішер (1919—1995) — український радянський фізик-теоретик.
 Йошка Фішер (;  1948) — німецький політик.

К 

  (1888–?) — austriacki trener piłkarski: Погонь (Львів), Легія
 Керрі Фішер (;  1956) — американська акторка.
 Клаус Фішер:
 Клаус Фішер (;  1949) — німецький футболіст, що грав на позиції нападника.
 Клаус Фішер (; 1919—1944) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Крістіан Фішер (;  1997) — американський хокеїст.
 Куно Фішер (; 1824—1907) — відомий німецький історик філософії, доктор філософії (1847).

Л 
 Лайош Фішер (; 1902—1978) — угорський футболіст, воротар.
 Ліза Фішер (;  1958) — американська співачка та автор пісень.
 Луї Фішер (; 1896—1970) — єврейсько-американський журналіст, що працював у СРСР під час Голодомору 1932—1933 років.

М 
 Майк Фішер (;  1980) — канадський хокеїст.
 Макензі Фішер (;  1997) — американська ватерполістка, олімпійська чемпіонка (2016).
 Маріо Фішер (;  1989) — австрійський хокеїст.
 Марк Фішер (; 1968—2017) — британський письменник, критик і теоретик культури.
 Марсель Фішер (;  1978) — швейцарський фехтувальник, олімпійський чемпіон (2004).

Н 
 Ноель Фішер (;  1984) — канадський актор.

Р 
 Рафаїл Фішер (1927—1986) — український графік.
 Роберт Фішер (; 1943—2008) — американський шахіст, одинадцятий чемпіон світу з шахів (1972—1975).
  (; 1944—2020) — аргентинський футболіст.
 Роман Фішер ;  1915) — австрійський та німецький фехтувальник-рапірист, призер чемпіонату світу.
 Рональд Ейлмер Фішер (; 1890—1962) — британський вчений-генетик.

С 
 Свен Фішер (;  1971) — колишній німецький біатлоніст, чотириразовий олімпійський чемпіон (1994, 1998, 2008).
 Скотт Фішер (; 1955—1971) — американський альпініст та гід, перший американець, що підкорив вершину Лхоцзе.

Т 
 Теодор Фішер (; 1862—1938) — німецький архітектор і педагог.

У 
 Урс Фішер (;  1966) — швейцарський футболіст і футбольний тренер.

Ф 
 Файт Фішер (; 1890—1966) — німецький офіцер, генерал авіації. Кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.
 Фанні Фішер (;  1986) — німецька веслувальниця, олімпійська чемпіонка (2008).
 Франц Фішер (; 1877—1947) — німецький хімік, розробник методу виробництва синтетичних вуглеводнів (процес Фішера-Тропша).
 Френсіс Фішер (;  1952) — британсько-американська акторка.
 Фрідріх Ернст Людвіг фон Фішер (, ; 1782—1854) — російський ботанік німецького походження.
 Фріц Фішер:
 Фріц Фішер (; 1912—2003) — німецький хірург, підсудний Нюрнберзького процесу над лікарями.
 Фріц Фішер (;  1956) — колишній німецький біатлоніст, олімпійський чемпіон (1992), дворазовий чемпіон світу, володар Кубка світу в сезоні 1987/1988.

Х 
 Хелена Фішер (;  1984) — німецька співачка.

Ю 
 Юлія Фішер (;  1983) — німецька скрипалька.

Я 
 Якобо Фішер (, ; 1896—1978) — аргентинський композитор, скрипаль, диригент і педагог, уродженець Одеси.
 Ян Фішер:
 Ян Фішер (;  1951) — чеський політик, прем'єр-міністр Чехії від 2009 року.
 Ян Фішер (;  1986) — німецький борець греко-римського стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи.